Stöter ist der Familienname folgender Personen:

 Burchard Stöter (um 1465–1528), deutscher Ordensgeistlicher, Abt von Loccum